Berkum (wijk), wijk in Zwolle.
 Berkum (buurt), buurt in bovenstaande wijk.